

Дани сећања 

800-е пне.

fr:803 av. J.-C.